The Cherry Orchard – film per la televisione del 1962 diretto da Michael Elliott
 The Cherry Orchard – film per la televisione del 1981 diretto da Richard Eyre
 Il giardino dei ciliegi (The Cherry Orchard) – film del 1999 diretto da Michael Cacoyannis

Pagine correlate 
 Il giardino dei ciliegi (disambigua)